Die Lynda Carter/Maybelline Classic 1983 waren ein Tennisturnier der Damen in Deerfield Beach. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 7. bis 13. November 1983 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1983
Tennisturnier in Deerfield Beach